Eparquía de El Cairo puede referirse a:

 Eparquía de Beirut de los caldeos;
 Eparquía de Beirut de los sirios.